Morahan ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Morahan (* 1958), britischer Regisseur
 Jim Morahan (1902–1976), britischer Filmarchitekt
 Hattie Morahan (* 1978), englische Schauspielerin
 Tom Morahan (1906–1969), britischer Filmarchitekt und Filmproduzent